Faruk Begolli (ur. 14 lutego 1944 w Peciu, zm. 23 sierpnia 2007 w Prisztinie) – jugosłowiański i kosowski aktor, uważany obok Bekima Fehmiu za najsłynniejszego kosowskiego aktora w Jugosławii. Zagrał w ponad 70 produkcjach filmowych.

Życiorys 
W latach 60. przeniósł się do Belgradu, gdzie w 1966 roku ukończył Akademię Filmową i w tym roku zaczął karierę aktorską, debiutując w filmie Spojrzenie w słońce Veljka Bulajicia. Pod koniec lat 80. przeniósł się do Kosowa, gdzie pracował jako profesor Wydziału Dramatu Uniwersytetu w Prisztinie.

Zmarł w 23 sierpnia 2007 roku, po długiej walce z nowotworem.

Filmografia

Filmy

Seriale

Życie prywatne 
Był synem Sefedina Nimona Mahmutbegolliego (1880-1946), który od kwietnia 1941 do 17 listopada 1944 był burmistrzem miasta Peć.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Faruk Begolli w bazie Filmovi.com 
 Faruk Begolli w bazie IMDb 
 Faruk Begolli w bazie KinoPoisk 
 Faruk Begolli w bazie Port.hu 
 Faruk Begolli w bazie Svensk Filmdatabas 
 Faruk Begolli w bazie The Movie Database 

Urodzeni w 1944
Zmarli w 2007
Kosowscy aktorzy
Jugosłowiańscy aktorzy filmowi
Jugosłowiańscy aktorzy telewizyjni
Ludzie urodzeni w Peciu
Ludzie związani z Belgradem
Ludzie związani z Prisztiną
Kosowscy nauczyciele
Absolwenci uczelni w Serbii
Wykładowcy Uniwersytetu w Prisztinie
Kosowscy Albańczycy